Ва́нханен () — финская фамилия. Известные носители:

 Ванханен, Матти (род. 1955) — финский государственный и политический деятель.
 Ванханен, Наталия Юрьевна (род. 1951) — русская поэтесса и переводчица.
 Ванханен, Тату (1929—2015) — финский политолог.